Џосефин има више значења:
 Округ Џосефин (Орегон)
 Џосефин (Тексас)